Алекса́ндр Ле́бедев:
 
 
 Лебедев, Александр Аркадьевич (род. 1950) — митрофорный протоиерей Русской православной церкви заграницей, настоятель Спасо-Преображенского собора в Лос-Анджелесе.
 Лебедев, Александр Васильевич (1888—1937) — протоиерей, ключарь Богоявленского Собора в Дорогомилове, управляющий делами Московской патриархии.
 Лебедев, Александр Валерьевич (род. 2002) — белорусский фигурист.
 Лебедев, Александр Викторович (род. 1987) — российский конькобежец.
 Лебедев, Александр Владиславович (1977—2000) — Герой Российской Федерации.
 Лебедев, Александр Георгиевич (род. 1985) — белорусский футболист.
 Лебедев, Александр Григорьевич (род. 1946) — советский легкоатлет, спринтер.
 Лебедев, Александр Дмитриевич (1841—1909) — протоиерей, настоятель храма Богоявления Господня, село Дровнино.
 Лебедев, Александр Евгеньевич (род. 1959) — предприниматель, депутат Государственной думы.
 
 Лебедев, Александр Игнатьевич (1830—1898) — карикатурист.
 Лебедев, Александр Илларионович (1929—2006) — советский инженер-строитель, Герой Социалистического Труда.
 Лебедев, Александр Капитонович — новомученик.
 Филарет (Лебедев, Александр Михайлович) (1887—1958) — епископ Русской православной церкви.
 
 Лебедев, Александр Павлович (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Лебедев, Александр Сергеевич (1884—1955) — советский учёный-медик, профессор Пермского мединститута.
 Лебедев, Александр Тимофеевич (1868—1943) — русский и советский делопроизводитель, москвовед, некрополист и фотограф.
  Примечания